Mount Torbert ist der Name folgender Berge:

 Mount Torbert (Alaska), Vereinigte Staaten
 Mount Torbert (Antarktika) im Queen Elizabeth Land